Rußbach (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Rußbach (rivier), een rivier in Neder-Oostenrijk
Rußbach am Paß Gschütt, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg